Ken Hughes (Liverpool, 19 de janeiro de 1922 – Los Angeles, 28 de abril de 2001) foi um diretor, roteirista e produtor de cinema inglês, conhecido por dirigir a comédia Casino Royale ao lado de outros cinco diretores (um deles não-creditado). Também dirigiu outros filmes importantes, como O Calhambeque Mágico (br) Chitty Chitty Bang Bang (pt) e Servidão Humana.

Filmografia como produtor
Drop Dead Darling (1966)

Filmografia parcial como diretor
Servidão Humana (1964)
Casino Royale (1967)
Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Cromwell (1970)
The Internecine Project (1974)
Alfie Darling (1975)
Sextette (1978)

Filmografia como roteirista
 Oil Strike North (1975) (história)
 Alfie Darling (1975) (roteiro)
 Sammy (1972)
 Cromwell (1970) (roteiro)
 Chitty Chitty Bang Bang (1968) (roteiro)

Cineastas da Inglaterra
Roteiristas da Inglaterra
Produtores de cinema do Reino Unido
Naturais de Liverpool
Mortos em 2001